

Кавалеры ордена I степени 

 , № 517 — Долгих, Владимир Иванович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от города Москвы — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти города Москвы
 , № 518 — Рыжков, Николай Иванович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Белгородской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области

Кавалеры ордена II степени 

 , № 357 — Падалка, Геннадий Иванович — инструктор — космонавт-испытатель отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область
 , № 568 — Козлов, Валерий Васильевич — вице-президент Российской академии наук, город Москва
 , № 680 — Шувалов, Игорь Иванович — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Кавалеры ордена III степени 

 , № 18 — Мутко, Виталий Леонтьевич — Министр спорта Российской Федерации
 , № 56 — Рапота, Григорий Алексеевич — Государственный секретарь Союзного государства
 , № 253 — Платонов, Владимир Михайлович — Председатель Московской городской Думы
 , № 284 — Сухих, Геннадий Тихонович — директор федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова», город Москва
 , № 356 — Большаков, Владимир Николаевич — директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, Свердловская область
 , № 356 — Уйба, Владимир Викторович — руководитель Федерального медико-биологического агентства
 , № 357 — Барчук, Алексей Степанович — руководитель — главный научный сотрудник отделения федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н. Н. Петрова», город Санкт-Петербург
 , № 357 — Васильев, Владимир Абдуалиевич — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 357 — Леонов, Алексей Архипович — дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР
 , № 357 — Маленченко, Юрий Иванович — инструктор — космонавт-испытатель отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область
 , № 402 — Кропачев, Николай Михайлович — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
 , № 447 — Адамян, Лейла Вагоевна — заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова», город Москва
 , № 511 — Крутой, Игорь Яковлевич — композитор, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) город Москва
 , № 511 — Ширвиндт, Александр Анатольевич — художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры»
 , № 568 — Маганов, Равиль Ульфатович — первый исполнительный вице-президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“», город Москва
 , № 568 — Бордюжа, Николай Николаевич — Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности
 , № 568 — Крашенинников, Павел Владимирович — председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
 , № 646 — Гусев, Евгений Иванович — заведующий кафедрой государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова», город Москва
 , № 646 — Пахмутова, Александра Николаевна — композитор, член Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», город Москва
 , № 680 — Чазов, Евгений Иванович — генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», город Москва

Кавалеры ордена IV степени 

 , № 18 — Шаймиев, Минтимер Шарипович — Государственный Советник Республики Татарстан
 , № 32 — Метшин, Ильсур Раисович — глава муниципального образования города Казани Республики Татарстан
 , № 74 — Киселёв, Дмитрий Константинович — политический обозреватель группы корреспондентов дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» "Государственная телевизионная компания «Телеканал „Россия“»", генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство „Россия сегодня“», город Москва
 , № 100 — Ан, Виктор — заслуженный мастер спорта России
 , № 100 — Вайлд, Виктор Айван — заслуженный мастер спорта России
 , № 100 — Воевода, Алексей Иванович — заслуженный мастер спорта России
 , № 100 — Волосожар, Татьяна Андреевна — заслуженный мастер спорта России
 , № 100 — Зубков, Александр Юрьевич — заслуженный мастер спорта России
 , № 100 — Траньков, Максим Леонидович — заслуженный мастер спорта России
 , № 112 — Забарская, Людмила Николаевна — начальник управления Департамента строительства города Москвы
 , № 144 — Бугаев, Алексей Сергеевич — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Кауфман, Алёна Владимировна — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Коновалова, Светлана Игоревна — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Лекомцев, Владислав Алексеевич — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Лысова, Михалина Анатольевна — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Миленина, Анна Александровна — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Миннегулов, Рушан Рустемович — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Петушков, Роман Александрович — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Полухин, Николай Анатольевич — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Редкозубов, Валерий Анатольевич — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Ремизова, Елена Александровна — заслуженный мастер спорта России
 , № 144 — Францева, Александра Вячеславовна — заслуженный мастер спорта России
 , № 176 — Кононенко, Олег Дмитриевич — инструктор-космонавт-испытатель группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область
 , № 176 — Савицкая, Светлана Евгеньевна — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне
 , № 186 — Столетов, Игорь Александрович — главный архитектор Владимирского научно-производственного открытого акционерного общества «Владимирреставрация»
 , № 251 — Пугачёва, Алла Борисовна — солистка-вокалистка, город Москва
 , № 284 — Лазар, Пинхос Берел — главный раввин России, город Москва
 , № 284 — Козицын, Андрей Анатольевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», Свердловская область
 , № 284 — Семериков, Валерий Анатольевич — заместитель Генерального секретаря Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности
 , № 284 — Эскиндаров, Мухадин Абдурахманович — ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», город Москва
 , № 290 — Сеславинский, Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
 , № 290 — Титов, Владимир Геннадиевич — первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
 , № 356 — Гончаров, Сергей Фёдорович — директор федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр медицины катастроф „Защита“», город Москва
 , № 357 — Аксёнов, Пётр Николаевич — первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы
 , № 357 — Пригожин, Евгений Викторович — директор общества с ограниченной ответственностью «Конкорд М», город Санкт-Петербург
 , № 374 — Образцова, Елена Васильевна — артистка-вокалистка федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России», город Москва
 , № 402 — Молодин, Вячеслав Иванович — заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область
 , № 447 — Борисов, Егор Афанасьевич — временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия)
 , № 447 — Зиненко, Александр Иванович — ведущий программы Управления спецпроектов открытого акционерного общества «Телекомпания НТВ», город Москва
 , № 511 — Белозёров, Олег Валентинович — заместитель Министра транспорта Российской Федерации
 , № 511 — Чилингаров, Артур Николаевич — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тульской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Тульской области
 , № 511 — Швецова, Людмила Ивановна — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 , № 568 — Назейкин, Анатолий Георгиевич — председатель общественной организации Профсоюза работников связи России, город Москва
 , № 568 — Печатников, Леонид Михайлович — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
 , № 568 — Леонова, Марина Константиновна — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская государственная академия хореографии»
 , № 622 — Горбатюк, Александр Владимирович — составитель поездов железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская область
 , № 622 — Камболов, Марат Аркадьевич — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, город Москва
 , № 622 — Макаров, Вячеслав Серафимович — Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
 , № 622 — Пушков, Алексей Константинович — председатель Комитета Государственной Думы по международным делам
 , № 622 — Спиваков, Владимир Теодорович — президент государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки»
 , № 680 — Орлова, Светлана Юрьевна — Губернатор Владимирской области
 , № 680 — Глыбочко, Пётр Витальевич — ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова»
 , № 756 — Золотов, Андрей Андреевич — вице-президент Российской академии художеств, город Москва
 , № 756 — Мамиашвили, Михаил Геразиевич — президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России», город Москва
 , № 756 — Ягья, Ватаняр Саидович — профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
 , № 810 — Шурыгин, Юрий Алексеевич — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
 , № 810 — Рябухин, Сергей Николаевич — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ульяновской области — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
 , № 810 — Тюльпанов, Вадим Альбертович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа — представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности

Примечания 

Списки кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством»